Pulsmodulation ist ein Sammelbegriff für Modulationsverfahren, die einen Puls als Träger verwenden:
 Pulsamplitudenmodulation (PAM), Modulationsart, bei dem die Amplitude des Signals in bestimmten Zeitabständen abgetastet wird
 Puls-Code-Modulation (PCM), Erweiterung der PAM, bei der der abgetastete Wert in einen meist binären Code übersetzt (quantisiert) wird
 Pulsfrequenzmodulation (PFM), Modulation eines Rechtecksignals in seiner Frequenz, wobei die Breite der Impulse (ihre Ein-Zeit oder Aus-Zeit) konstant bleibt
 Pulsdauermodulation (PDM), Modulation eines Rechtecksignals in seiner Pulsbreite, wobei die Frequenz konstant bleibt
 Puls-Pausen-Modulation (PPM), bei Funkfernsteuerungen: Zwischen Impulsen konstanter Amplitude und Länge befinden sich Pausen unterschiedlicher Länge, die proportional zum zu übertragenden Wert sind
 Pulsphasenmodulation (PPM), Modulationsart, bei der Impulse gleicher Amplitude und gleicher Pulslänge gesendet werden; die Trägerfrequenz bleibt dabei konstant
 Puls-Position-Modulation (PPM) siehe auch Manchester-Code